The Public Domain Review () — онлайн-журнал, проект фонда Open Knowledge, публикующий работы, перешедшие в общественное достояние. Основан Джонатаном Греем и Адамом Грином, запущен в День общественного достояния (1 января) 2011 года.

Журнал ставит целью повышение осведомлённости общественности путём публикации материалов, взятых в таких хранилищах как Europeana, Архив Интернета и Викисклад. Кроме работы с коллекциями материалов, The Public Domain Review публикует статьи, написанные современными писателями, учёными и известными интеллектуалами. The Guardian назвал The Public Domain Review «образцом цифрового курирования», Vice также отмечал высокое качество кураторской работы, а развлекательный сайт The A.V. Club описывает журнал как «бесконечно увлекательный и глубоко захватывающий».

The Public Domain Review регулярно передаёт коллекции литературному журналу , коллекции часто упоминаются в различных публикациях, включая The Huffington Post,  и The New York Times.

Свой вклад в журнал внесли писатели Джулиан Барнс, , , , профессор  и лингвистка . Помимо тематических статей в журнале ежемесячно появляются статьи кураторов, отвечающих за материалы из конкретного источника.

Первый печатный номер журнала вышел в конце 2014 года, он содержал подборку из 34 статей, вышедших онлайн в 2011—2013 годах. The Paris Review назвал этот альманах «невероятным собранием эзотерики», выпуск вошёл в подборку лучших научных книг издания Wired. Второй том в серии «избранные статьи» (The Public Domain: Selected Essays) опубликован в 2015 году.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Интервью с The Public Domain Review, 2011
 Интервью с The Public Domain Review — Vice Italy, 2013

Общественное достояние
Общественно-политические журналы